Nový rybník ist der Name zahlreicher Teiche in Tschechien

 Nový rybník, Teich bei Borovná
 Nový rybník, Teich bei Čekanice
 Nový rybník, Teich bei Dolní Slověnice
 Nový rybník, Teich bei Františkovy Lázně
 Nový rybník, Teich bei Hlavatce
 Nový rybník, Teich bei Hrutov
 Nový rybník, Teich bei Jistebnice
 Nový rybník, Teich bei Kobylice
 Nový rybník, Teich bei Letovy
 Nový rybník, Teich bei Litohoř
 Nový rybník (Mikulov), Teich bei Mikulov
 Nový rybník, Teich bei Nová Horka
 Nový rybník, Teich bei Obora u Cerhonic
 Nový rybník, Teich bei Opatov v Čechách
 Nový rybník, Teich bei Panská Lhota
 Nový rybník, Teich bei Pluhův Žďár
 Nový rybník, Teich bei Polnička
 Nový rybník, Teich bei Popelín
 Nový rybník, Teich bei Přemyšov
 Nový rybník, Teich bei Ronov nad Doubravou
 Nový rybník, Teich bei Staré Sedliště
 Nový rybník, Teich bei Střeziměřice
 Nový rybník, Teich bei Sviny
 Nový rybník, Teich bei Škrdlovice
 Nový rybník, Teich bei Tchořovice
 Nový rybník, Teich bei Toužim
 Nový rybník, Teich bei Třebíč
 Nový rybník, Teich bei Úněšov
 Nový rybník, Teich bei Vícenice
 Nový rybník, Teich bei Záhlinice